Plaats in Indonesië
 Tanjung Alam (Kedurang), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Selatan in de provincie Bengkulu
 Tanjung Alam (Kinal), een plaats in het bestuurlijke gebied Kaur in de provincie Bengkulu
 Tanjung Alam (Sungai Tenang), een plaats in het bestuurlijke gebied Merangin in de provincie Jambi
 Tanjung Alam (Sei Dadap), een plaats in het bestuurlijke gebied Asahan in de provincie Noord-Sumatra
 Tanjung Alam (Asam Jujuhan), een plaats in het bestuurlijke gebied Dharmasraya in de provincie West-Sumatra
 Tanjung Alam (Tanjung Sakti Pumu), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra